Алексе́й Кругло́в:
 Круглов, Алексей Андреевич (1907—1974) — советский юрист, прокурор РСФСР.
 Круглов, Алексей Владимирович (род. 1979) — российский саксофонист.
 Круглов, Алексей Дмитриевич (1929—2000) — токарь, заслуженный машиностроитель РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Круглов, Алексей Иванович (род. 1965) — российский легкоатлет.
 Круглов, Алексей Николаевич (1866—1902) — русский оперный певец и педагог.
 Круглов, Алексей Сергеевич (род. 1986) — российский серийный убийца.
 Круглов, Алексей Фёдорович (1864—1948) — российский дипломат.